Рамон Хендрикс (; ) — нидерландский футболист, защитник клуба «Фейеноорд», выступающий на правах аренды за «Утрехт».

Клубная карьера 
Хендрикс — воспитанник клубов АСВХ и «Фейеноорд». В начале 2021 года Рамон для получения игровой практики на правах аренды перешёл в НАК Бреда. 18 января в матче против дублёров ПСВ он дебютировал в Эрестедивизи. После окончания аренды Хендрикс вернулся в «Фейеноорд». 15 августа он дебютировал за основной состав в Эредивизи. В 2022 году Рамон помог клубу выйти в финал Лиги конференций. Летом того же года Хендрикс был арендован клубом «Утрехт».

Международная карьера 
В 2018 году в составе юношеской сборной Нидерландов Хендрикс выиграл юношеский чемпионат Европы в Англии. На турнире он сыграл в матчах против команд Германии, Сербии, Англии, Ирландии и Италии. В этих поединках Дишон забил три гола.

Достижения 

Международные

Нидерланды (до 17)
 Юношеский чемпионат Европы — 2018

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 17 лет
Игроки ФК «Фейеноорд»
Игроки ФК НАК Бреда